О́кницкий райо́н (, Район Окница) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

География 
Окницкий район расположен на северо-востоке Молдавии возле границы с Украиной. Граничит с Бричанским, Единецким и Дондюшанским районами Молдавии и Могилёв-Подольским районом Винницкой области Украины. В этом районе расположены важные пункты перехода молдавско-украинской границы в Атаках и Волчинце.

Предположительно войдёт в состав нового еврорегиона «Днестр».

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в селе Окница. До 16 октября 1949 года находился в составе Сорокского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Бельцкого округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

В июле 1959 года в состав Окницкого района передана половина территории упраздняемого Тырновского района.

30 марта 1962 года Окницкий район был упразднён, а его территория передана в Атакский и Единецкий районы.

20 ноября 1975 года Окницкий район был восстановлен, но в несколько иных границах. В частности, территории бывшего Тырновского района остались в Дондюшанском районе, а часть территории изначального Атакского района, наоборот, была передана в состав восстановленного Окницкого района.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Единецкого уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 
 Достопримечательности Атак
 Каларашовский Свято-Успенский женский монастырь
 Возле многих сёл района (Бырладяны, Каларашовка, Липник и др.) проводились археологические раскопки. Были найдены курганы, городища, стоянки древних людей.
 Памятник Станислава Жолкевского близ с. Берёзовка.

Известные уроженцы 

 Премьер-министр Молдавии Ион Чубук родился в селе Хэдэрэуць в 1943 году.
 В селе Савка родился молдавский поэт Петру Заднипру.

Примечания

Ссылки 
 Окница — северная столица
 Официальный сайт администрации района 
 Топографическая карта части Окницкого района 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР